Famatina (La Rioja), een plaats in de Argentijnse provincie La Rioja
Famatina (departement), een departement van de Argentijnse provincie La Rioja